Суперкубок Кандиду де Оливейра 2002 года () — 24-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 2001/02 и обладатель Кубка Португалии 2001/02 лиссабонский «Спортинг» и финалист Кубка Португалии 2001/02 «Лейшойнш». Встреча состоялась 18 августа 2002 года в Сетубале, на Эштадиу да Бонфине.

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 2002 на сайте zerozero.pt

2002
Матчи ФК «Спортинг» Лиссабон
ФК «Лейшойнш»
Португалия
Спорт в Португалии в 2002 году
События 18 августа
Август 2002 года